Weimar
República de Weimar
Weimar (Texas)
Orquestra Estatal de Weimar
Weimar (Lahn)
Constituição de Weimar
Weimar Clássica

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de história